GNY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Granby Grand Cnty (Stati Uniti)